Нтутхуко Макбет Мао Сибайя (; 25 ноября 1977, Дурбан), более известный как просто Ма́кбет Сиба́йя () — южноафриканский футболист, завершивший игровую карьеру, полузащитник. Выступал за сборную ЮАР.

Карьера 
До 2002 года выступал за клубы «Керюлет» (Венгрия) и «Джомо Космос» (ЮАР).

Зимой 2002 года полузащитник сборной ЮАР и клуба «Джомо Космос» находился на просмотре в клубе первого дивизиона России «Рубин» (Казань). Тренеры казанцев остались довольны качеством футбола, который демонстрировал южноафриканец, но подписанию контракта зимой помешал статус Макбета как игрока сборной. Подготовка игрока к чемпионату мира в Японии и Южной Корее и возможное его участие в турнире сделали бы покупку полузащитника  преждевременной, поскольку первенство в российском первом дивизионе не прерывалось на время ЧМ-2002.

Летом 2002 года Сибайя, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, продолжил свои переговоры с «Рубином», но в итоге отказал российскому клубу и перешёл в норвежский «Русенборг». В составе «Русенборга» он стал чемпионом Норвегии и принял участие в Лиге чемпионов УЕФА 2002/2003.

В марте 2003 года футболист всё же стал игроком «Рубина», новичка премьер-лиги. В год своего дебюта казанский клуб сразу же завоевал бронзовые медали чемпионата России, а южноафриканский легионер был одним из лучших в его составе. В январе 2006 года Сибайя продлил контракт с «Рубином» ещё на 3 года.

Перед началом чемпионата России 2008 появилась информация, что Сибайя подписал годовой контракт с ярославским «Шинником». Однако она тут же была опровергнута «Рубином». «Шинник» действительно обращался к «Рубину» с просьбой продать Сибайю, но главный тренер казанцев Курбан Бердыев ответил, что легионер не продаётся. Игрок провёл шестой подряд сезон в составе казанского клуба и стал чемпионом России.

В январе 2011 года перешёл в южноафриканский клуб «Морока Свэллоуз».

Достижения 
Русенборг
 Чемпион Норвегии: 2001/02
Рубин
 Чемпион России: 2008, 2009
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2003, 2010
Сборная ЮАР
 Участник чемпионата мира по футболу: 2002, 2010

 Личные
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: № 3 (2005)
 Рекордсмен по количеству игр за «Рубин» в Российской Премьер-Лиге ()

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Керюлет»
Игроки ФК «Джомо Космос»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Морока Свэллоуз»